Geremia [] ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Der Name Geremia stellt die italienische Variante von Jeremia dar.

Verbreitung 
Der Vorname Geremia ist in erster Linie in Italien verbreitet, dort jedoch nicht sehr beliebt.

Als Familienname ist Geremia in Italien und den USA weit verbreitet.

Namensträger 
Vorname

 Geremia Bonomelli (1831–1914), italienischer römisch-katholischer Geistlicher
 Antonio Geremia Pesce (1908–1971), italienischer Ordensgeistlicher
 Pietro Geremia Celesia (1814–1904), italienischer Ordensgeistlicher

Familienname
 Andreas Geremia (* 1967), deutscher Sänger
 Pietro Geremia (1399–1452), italienischer Dominikaner und Diplomat
 Steph Geremia, irisch-amerikanische Flötistin und Sängerin

Siehe auch  
 San Geremia, Kirche in Venedig

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Italienischer Personenname